Пари́йзи () — деревня в волости Кадрина уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония.

География 
Расположена в 14 километрах к юго-западу от Раквере и в 10 километрах к востоку от Тапа. Ближайший населённый пункт — деревня Кику к северо-западу (около 3 километров). Высота над уровнем моря — 114 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 24 человека, все — эстонцы.

Численность населения деревни Парийзи:

История 
В письменных источниках деревня впервые упоминается в 1913 году (Pariisi). Изначально была частью деревни Арукюла (в 1796 году упомянута как Arrokül).

Согласно народным сказаниям, Парийзи возникла в середине XIX века или в 1870-х годах, когда бани, находившиеся возле деревень Арукюла и Кику, были перевезены сюда, и здесь возникла «банная» деревня. В начале XX века тут насчитывалось 36 бань. Владельцами бань в основном были ремесленники. Все участки были окружены жердяными изгородями, таким образом возникла сеть дорожек, которые называли «улицами» (uulitsa). В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, с Парийзи были объединены деревни Арукюла и Метспере, которая имела статус деревни с 1922 года.

До 2005 года Парийзи входила в состав волости Сакси (упразднена).

Происхождение топонима 
В переводе на русский язык Парийзи — Парижская. Утверждается, что владелец недалеко расположенной мызы Сакси как-то сказал, что в этой деревне улицы — как в Париже, отсюда и пошло её название. По другой легенде, солдат родом из этой деревни во время Отечественной войны 1812 года побывал в Париже и принёс оттуда это имя.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэне-Вирумаа